Boe steht für:

 eine alternative Schreibweise des Wortes Bö
 Boô oder Boe, ein Begriff aus dem Emsland für Weidestall
 einen nauruischen Distrikt, siehe Boe (Distrikt)
 einen nauruischen Wahlkreis, siehe Boe (Wahlkreis)
 eine Ortschaft in Indonesien, siehe Boe (Indonesien)
 eine Gemeinde in Frankreich, siehe Boé
 eine Ortschaft in Liberia, siehe Boe Town
 eine Ortschaft der Färöer, siehe Bøur
 eine Ortschaft in Guinea-Bissau, siehe Madina do Boé
 einen Berg im Südtirol, siehe Piz Boè
 den Markennamen des ehemaligen schwedischen Automobilherstellers Boes Motor & Mekanik

Boe, Boë,  Bøe oder Bø ist der Familienname folgender Personen:
 Alfie Boe (* 1973), britischer Tenor
 Alisha Boe (* 1997), norwegisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Christoffer Boe (* 1974), dänischer Filmemacher
 Eric Boe (* 1964), US-amerikanischer Astronaut
 Eirik Glambek Bøe (* 1975), norwegischer Musiker, Schriftsteller und Sänger
 Franz de le Boë, siehe Franciscus Sylvius (1614–1672; auch Franciscus de le Boë Sylvius), Arzt, Anatom und Naturwissenschaftler
 Gerhard Boe (* 1935), deutscher Fußballschiedsrichter
 Johannes Thingnes Bø (* 1993), norwegischer Biathlet (Schreibweise „Boe“ in der Datenbank des Biathlon-Weltverbandes)
 John Boe (* 1955), neuseeländischer Rugby-Union-Trainer
 Kristina Boe (* 1988), deutsche Voltigiererin
 Magnus Bøe (* 1998), norwegischer Skilangläufer
 Mathias Boe (* 1980), dänischer Badmintonspieler
 Nils Boe (1913–1992), US-amerikanischer Politiker und von 1965 bis 1969 Gouverneur von South Dakota
 Tarjei Bø (* 1988), norwegischer Biathlet (Schreibweise „Boe“ in der Datenbank des Biathlon-Weltverbandes)

BOE und BoE stehen als Abkürzungen für folgende Begriffe:
 Bank of England, Zentralbank des Vereinigten Königreichs 
 Barrels of oil equivalent, siehe Öleinheit
 Bind On Equip, ein Begriff bei Multiplayer-Computerspielen
 Blue Ocean Entertainment, deutscher Kinderzeitschriftenverlag
 Boeing, als ICAO-Abkürzung für den Flugzeugbauer
 Boletín Oficial del Estado, Amtsblatt des spanischen Staats
 Bremervörde-Osterholzer Eisenbahn, siehe Moorexpress

Siehe auch:
 Bøe
 BO
 BÖ

BOE